Сотириос Маликендзос (, род. 1 июля 1992) — греческий шахматист, международный мастер (2017).

Шахматная карьера 
Чемпион Греции 2013 г. (разделил 1—3 места с А. Мастровасилисом и В. Котрониасом, получил звание чемпиона на основании лучших дополнительных показателей). Бронзовый призёр чемпионата Греции 2019 г.

В составе сборной Греции участник командного чемпионата Европы 2017 г.

Участник личного чемпионата Европы 2012 г.

Участник юниорского чемпионата мира 2012 г.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления С. Маликендзоса на шахматных олимпиадах среди юниоров до 16 лет
 Выступления С. Маликендзоса на чемпионатах мира среди юниоров
 Выступления С. Маликендзоса в личнных чемпионатах Европы
 Выступления С. Маликендзоса в командных чемпионатах Европы
 Выступления С. Маликендзоса в Кубках европейских клубов
 Выступления С. Маликендзоса в командных чемпионатах Греции

Шахматисты Греции
Шахматисты XXI века
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам